Dähne är ett tyskt efternamn, som den 31 december 2021 bars av 10 personer bosatta i Sverige.
 Heike Dähne (född 1961), östtysk simmare
 Sabine Dähne (född 1950), östtysk roddare
 Thomas Dähne (född 1994), tysk fotbollsmålvak

Källor

Tyska efternamn